Imposible – film del 2004 diretto da Cristian Pauls
 Imposible – serie televisiva filippina del 2008
 Imposible – wrestler messicano

Pagine correlate 
Impossible